Zabiják může být:

 označení pro vraha

knihy
 Zabiják (kniha) – kniha Emila Zoly v originálu – L'Assommoir
 Zabiják (kniha, 1956) – detektivní román Eda McBaina, v originálu Cop Hater, česky vyšel také pod názvem Nenávist

divadelní hry
 Zabiják Joe – divadelní hra Tracyho Lettse z roku 1993

filmy
 Zabiják (film, 1993) – americký film z roku 1993, hlavní role Bridget Fonda, v originálu – Out For A Kill 
 Zabiják (film, 2003) – americký film z roku 2003, hlavní role Steven Seagal, v originálu – Point of No Return nebo taky Assassin 
 Zabiják Bean – americký animovaný film z roku 2009
 Zabiják Joe  – americký film z roku 2011
 Auto zabiják  – americký film z roku 2007
 Mechanik zabiják (film, 1972) – americký film z roku 1972
 Mechanik zabiják (film, 2011) – americký film z roku 2011

Související články
Elitní zabijáci – americko-australský film z roku 2011
Můj soused zabiják – americko-kanadský film z roku 2000
Nájemní zabijáci – americký film z roku 2011
Takoví normální zabijáci – americký film z roku 1994